

Cieki wodne 
 Odra – rzeka w Polsce, Czechach i Niemczech
 Odra – rzeka w Chorwacji
 Odra – rzeka w Hiszpanii

Miejscowości 
 Odra – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce
 Odra – leśniczówka w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól
 Odra – wieś w Chorwacji

Medycyna 
 Odra – choroba zakaźna

Prasa 
 „Odra” – miesięcznik wydawany we Wrocławiu od 1961
 „Odra” – tygodnik wydawany w Katowicach w latach 1945–1950

Przedsiębiorstwa, organizacje, produkty 
 Odra – komputer produkowany w zakładach Elwro we Wrocławiu
 Odra-Film – Państwowa Instytucja Filmowa „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu, Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego
 Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich (PPDiUR Odra), istniejące w Świnoujściu do 2003 roku
 Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” – firma zajmująca się produkcją wyrobów cukierniczych z siedzibą w Brzegu
 Kamieniołom Odra – kopalnia odkrywkowa margla w Opolu
 Żwirownia Odra – nieczynna żwirownia w miejscowości Odra
 Odra – organizacja konspiracyjna na Pomorzu
 MS Odra – statek
 Odra – marka polskich dżinsów
 Odra – prototypy autobusów Odra 042 i Odra A81

Sport 
 KS Odra Brzeg – żeński klub koszykarski
 Odra Opole – klub piłkarski
 Odra Wodzisław Śląski – klub piłkarski

Zobacz też 
 

Strony ujednoznaczniające